

Cinéma 
 Champions, un film anglais réalisé par John Irvin en 1984 et avec John Hurt
 Champions, un film espagnol réalisé par Javier Fesser sorti en 2018
 Champions, un film documentaire canadien de Helgi Piccinin (2020)

Télévision 
 Champions, une série télévisée américaine diffusée depuis le 
 , une mini-série canadienne sur Pierre Trudeau et René Lévesque

Jeux vidéo 
 Champions, un jeu de rôle de superhéros créé par George MacDonald et Steve Peterson, de la compagnie Hero Games, qui représente et simule les conventions des comic books américains
 Champions of Regnum, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur

Comics 
 Champions de Los Angeles (The Champions dans la version originale), une équipe de super-héros appartenant à l'univers de fiction de Marvel Comics
 Champions, équipe de jeunes super-héros crée en 2016 appartenant également à l'univers Marvel.

Sport 
 Champion des champions de L'Équipe, un prix annuel décerné par le journal L'Équipe au sportif ayant réalisé la meilleure performance au cours de l’année écoulée